– japoński skoczek narciarski, medalista mistrzostw świata juniorów.

Jego najwyższym miejscem w klasyfikacji generalnej Pucharze Świata była 67. pozycja w 2001. Największe osiągnięcie Okamury w pojedynczych zawodach PŚ to 19. miejsce w Sapporo w 2001.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1993  Harrachov – 32. miejsce
 1994  Breitenwang – 26. miejsce
 Drużynowo
 1993  Harrachov – 8. miejsce
 1994  Breitenwang – 9. miejsce
 1995  Gällivare – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 67.
 sezon 2001/2002: 85.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 212.
 sezon 1995/1996: 85.
 sezon 1996/1997: 146.
 sezon 1997/1998: 155.
 sezon 1998/1999: 181.
 sezon 1999/2000: 168.
 sezon 2000/2001: 10.
 sezon 2001/2002: 119.
 sezon 2002/2003: 94.
 sezon 2004/2005: 118.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Sapporo – 14 stycznia 2001 (2. miejsce)
  Westby – 10 lutego 2001 (3. miejsce)
  Iron Mountain – 17 lutego 2001 (1. miejsce)

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Sapporo
Urodzeni w 1977